Makedonska Pravoslavna cerkev (makedonsko: Македонска православна црква), je ustanova kristjanov, ki so združeni pod okriljem Ohridskega Arhiepiskopa, ki je ob enem tudi poglavar Makedonske Pravoslavne Cerkve. Cerkev ima pod jurisdikcijo  Makedonske pravoslavne vernike v Makedoniji in preko svojih eparhij tudi Makedonce ki živijo po svetu.

Krščanske Cerkve
Pravoslavje
Makedonija

bg:Македонска православна църква
bs:Makedonska pravoslavna crkva
de:Mazedonische orthodoxe Kirche
en:Macedonian Orthodox Church
hr:Makedonska pravoslavna crkva
el:Αρχιεπισκοπή Αχρίδος
mk:Македонска Православна Црква
sr:Македонска православна црква
sh:Makedonska pravoslavna crkva